Die 2. Beovizija () fand am 20. Februar 2004 im Sava Centar in der serbischen Hauptstadt Belgrad statt. Sie diente als serbisches Halbfinale für die Evropesma 2004, die wiederum die Vorentscheidung Serbiens und Montenegros zum Eurovision Song Contest 2004 war. Es nahmen 25 Beiträge teil, es gewann die Gruppe Negative mit dem Lied Zbunjena.

System 
Der Eurovision Song Contest 2004 markierte die erste Teilnahme Serbiens und Montenegros seit dem Jahr 1992. Die beiden Sender, der Serbische Rundfunk (RTS) und sein montenegrinisches Pendant (RTCG), entschieden, eine gemeinsame Vorentscheidung durchzuführen. Jede Rundfunkanstalt entsandte vier Lieder, dazu kamen 16 weitere Beiträge, die intern landesweit gesucht wurden. Während sich RTCG für eine interne Auswahl entschied, benutzte RTS die Beovizija zur Vorauswahl, die 2004 zum zweiten Mal abgehalten wurde. 

Das System blieb im Grunde das gleiche wie im Vorjahr und wurde auch von der Evropesma übernommen. Neun Jurys vergaben Punkte von eins bis zehn, wobei zehn der höchstmögliche Wert ist. Die neunte Jury wurde allerdings durch das Ergebnis einer Telefonabstimmung.

Finale 
 die farblich hinterlegten Lieder haben sich für die Evropesma qualifiziert. Der Gewinner ist gelb markiert.

Evropesma 

Beim Finale der Evropesma, das bereits am folgenden Tag (21. Februar 2004) stattfand, konnte sich keiner der Qualifikanten aus der Beovizija durchsetzen. Dabei erreichte die Gruppe Negative (Zbunjena) den vierten, Leontina (Zamisli) den zwölften Rang und damit noch in der ersten Hälfte der Tabelle. Nataša Kojić mit Oko plavo erhielt lediglich einen Punkt und erreichte damit den vorletzten Platz, Boris Režak (Zauvijek) ging ohne Punkte als letzter ins Ziel.

Mit Željko Joksimović (Lane moje) gewann aber dennoch ein serbischer Kandidat; er gehörte zu den vorher intern ausgewählten Kandidaten. Beim Eurovision Song Contest 2004 erreichte er den zweiten Platz.

Serbische Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest
Musikwettbewerb 2004
Veranstaltung in Serbien und Montenegro
Veranstaltung in Belgrad
Musik (Belgrad)